Paul Deschamps peut désigner :
 Paul Deschamps (1888-1974), un archéologue et historien, conservateur du musée des Monuments français ;
 Paul Deschamps (1908-1981), un sculpteur français ;